L'Innocent – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
 L'Innocent – film del 1911 diretto da Léonce Perret
 L'Innocent – film del 1938 diretto da Maurice Cammage
 L'Innocent – film del 2022 diretto da Louis Garrel